El término Catedral de San Patricio se puede referir a:

 Catedral de San Patricio de Chennai (India); 
 Catedral de San Patricio de Dublín (Irlanda); 
 Catedral de San Patricio de Karachi (Pakistán);
 Catedral de San Patricio de Melbourne (Melbourne);
 Catedral de San Patricio de Nueva York (Nueva York);
 Protocatedral de San Patricio (San José, California).
 Catedral de San Patricio, (Armagh)
 Catedral de San Patricio, (Bridgetown)
 Catedral de San Patricio, (Parramatta)
 Catedral de San Patricio, (Poona)
 Catedral de San Patricio y San Colmán, (Newry)
 Catedral de San Patricio y San Felim, (Cavan)
 Catedral de San Patricio, (Ballarat)
 Catedral de San Patricio, (Bunbury)
 Catedral de San Patricio, (Kokstad)
 Catedral de San Patricio, (Mohale's Hoek)
 Catedral de San Patricio, (Norwich)
 Catedral de San Patricio, (Skibbereen)
 Catedral de San Patricio, (Thunder Bay)
 Catedral de San Patricio, (Toowoomba)